Cajueiro-do-campo pode referir-se ao nome vulgar das seguintes plantas:

 Cajuzinho-do-cerrado (Anacardium humile)
 Anacardium nanum (Anacardium nanum)
 Cupania emarginata

Desambiguação